Милутин Мића Татић (Ниш, 29. мај 1923 — Београд, 25. март 1991) био је српски позоришни, филмски и ТВ глумац.

Остварио је мноштво тв и филмских улога, али је највећу популарност стекао као јунак ТВ серије за децу „На слово, на слово“, где је наступао са лутком Аћимом, коме је и позајмљивао глас. Најмлађе слушаоце Радио Београда годинама је будио емисијом „Добро јутро, децо“. Деца и данас уживају у његовом гласу позајмљеном цртаним јунацима као што су Брзи Гонзалес, Пера Детлић, морнар Попај и Паја Патак, а био је и први глумац који је давао глас Душку Дугоушку и патку Дачи, пре него што су те улоге преузели Никола Симић, односно Ђуза Стојиљковић. Један београдски вртић данас носи име „Мића и Аћим”.

Филмографија
Глумац  |  Сценограф  |  Селф  |  Хроника  |  

Дугометражни филм  |  ТВ филм  |  ТВ серија  |  ТВ мини серија

{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
!  style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1948
| Бесмртна младост
| Жарко
|-
! 1949
| Барба Жване
| Рензо (као Мића Татић)
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1950-те  ▲
|-
! 1950
| Језеро
| /
|-
! 1950
| Црвени цвет
| Војник са хармоником
|-
! 1951
| Дечак Мита
| Младић у затвору
|-
! 1953
| Невјера
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-те  ▲
|-
! 1960
| Љубав и мода
| Модни кројач И (као Мића Татић)
|-
! 1960
| Заједнички стан
| Миша (као Мића Татић)
|-
! 1961
| Нема малих богова
| Фотограф (као Мића Татић)
|-
! 1961
| Срећа у торби
| Милиционер (као М Татић)
|-
! 1967
| Златна праћка
| Ђак (као Мића Татић)
|-
! 1968
| Кад голубови полете
| Цвика (глас)
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-те  ▲
|-
! 1975
| Зимовање у Јакобсфелду
| Стева Петров (као Мића Татић)
|}

{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+ТВ филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
!  style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1959
| Туђе дете
| Јаков
|-
! 1959
| Три Аморове стреле
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-те  ▲
|-
! 1960
| Индекс и бубањ
| /
|-
! 1960
| Екс Гертруде Шулц
| /
|-
! 1960
| Два погледа кроз кључаоницу
| /
|-
! 1961
| Мица и Микица
| /
|-
! 1962
| Циркус Универзал
| /
|-
! 1963
| Капетан Смело срце
| /
|-
! 1963
| Ћутљива жена
| /
|-
! 1963
| Безазлене душе
| /
|-
! 1967
| Стара кока, добра јуха
| /
|-
! 1967
| Музичка бајка
| /
|-
! 1969
| Весело вече - 20 година
| /
|-
! 1969
| Непријатељ народа
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-те  ▲
|-
! 1972
| Један ујак Хојан
| Ујак Хојан (као Мића Татић)
|-
! 1972
| Јелисаветини љубавни јади због молера
| /
|-
! 1976
| Невидљиви човек
| Мика Микић (као Мића Татић)
|-
! 1977
| Опекотине
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1980-те  ▲
|-
! 1983
| Сумрак
| /
|}

    

      

Дугометражни филм

{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1949
| Барба Жване
|}
             

ТВ документарни филм

          
{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+ТВ документарни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
!  style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1966
| Лола Ђукић и Новак Новак
| Лично
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-те  ▲
|-
! 1972
| Смех са сцене: Савремено позориште
| /
|}
   

ТВ документарна серија

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1923.
Умрли 1991.
Нишлије
Српски глумци
Српски гласовни глумци
Југословенски глумци
Сахрањени у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду